Brzana pospolita – gatunek słodkowodnej ryby  z  rodziny karpiowatych
 Brzana – wieś w Polsce położone w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Bobowa
 Brzana Dolna – dawna wieś
 Brzana Górna – dawna wieś
Osoby o nazwisku Brzana:
 Stanislaus Brzana – duchowny katolicki